

Geografia

Italia 
 Alpo, frazione di Villafranca di Verona in provincia di Verona

Mitologia 
 Alpo, gigante figlio di Rea